Onchestos () oder Onchestus (lat.) ist

der Name folgender Personen aus der griechischen Mythologie:

 ein Sohn des Poseidon, siehe Onchestos (Mythologie)
 ein Sohn des Agrios, siehe Onchestos (Sohn des Agrios)

in der antiken Geographie:

 eine antike Stadt in Böotien, siehe Onchestos (Stadt)
 ein antiker Fluss in Thessalien, siehe Onchestos (Fluss)